

Toponyme 

 Aldine, ville du Texas.

Voir aussi 
 Feuille aldine, caractère typographique ;
 Presses aldines, imprimerie et maison d'édition fondées à Venise par Alde Manuce à la fin du  et continuées par ses descendants.